Се Юйфэ́нь (; род. 24 ноября 1998) — китайская гимнастка.

Биография

2014 
На Pacific Rim Championships 2014 года Се Юйфэнь завоевала серебро в упражнениях на бревне.

На Чемпионат мира 2014 года, проходивший в китайском Наньнине, её взяли в команду в качестве запасной. Там в составе женской сборной Китая Се Юйфэнь завоевала серебряную медаль командных соревнований, хоть ни в квалификации, ни в командном финале так и не выступила.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Се Юйфэнь нa сайте Международной федерации гимнастики

Гимнасты Китая